Serçeler (Bismil), een dorp in het Turkse district Bismil
Serçeler (Demirci), een dorp in het Turkse district Demirci
Serçeler (Ilgaz), een dorp in het Turkse district Ilgaz
Serçeler (Orhaneli), een dorp in het Turkse district Orhaneli